Die Abkürzung WCC bezeichnet:

 den Ökumenischen Rat der Kirchen (englisch World Council of Churches), ein auch als Weltkirchenrat bezeichnetes Organ der ökumenischen Bewegung
 World Crafts Council, internationale Vereinigung des Kunsthandwerks
 West Coast Conference, eine Liga im Hochschulsportbetrieb der National Collegiate Athletic Association in den USA
 West Coast Customs, ein US-amerikanischer Hersteller von Fahrzeug-Spezialumbauten
 West Coast Choppers, ein US-amerikanischer Hersteller von Motorrad-Sonderanfertigungen
 White Citizens Council, ehemalige US-amerikanische rassistische Organisation (1954–1985)
 White coat ceremony, ein Ritual zum Abschluss eines Studiumabschnitts
 World Chess Council, ein kurzlebiger internationaler Schachverband

Abkürzung